Feliciano López era il detentore del titolo, ma è stato eliminato ai quarti di finale da Nick Kyrgios.

Marin Čilić ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Novak Đoković con il punteggio di 5–7, 7–64, 6–3.

Teste di serie 

 Marin Čilić (campione)
 Grigor Dimitrov (secondo turno)
 Kevin Anderson (primo turno)
 David Goffin (primo turno)

 Sam Querrey (quarti di finale)
 Jack Sock (primo turno)
 Kyle Edmund (secondo turno)
 Tomáš Berdych (primo turno)

Qualificati 

  Julien Benneteau (secondo turno)
  John Millman (primo turno)

 Yuki Bhambri (primo turno, ritiro)
 Tim Smyczek (primo turno)

Wildcard 

  Jay Clarke (primo turno)
  Novak Đoković (finale)

 Daniel Evans (primo turno)
<li> Cameron Norrie (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Fever-Tree Championships 2018